Sozzi  ist der Familienname folgender Personen:

Francesco Sozzi (1732–1795), italienischer Maler des Spätbarock auf Sizilien
Gastone Sozzi (1903–1928), ermordeter italienischer Kommunist
Kim Sozzi (* 1979), US-amerikanische Musikerin
Olivio Sozzi (1690–1765), italienischer Maler